Bystřina má několik významů:

 Krátký vodní tok s velkým spádem
 Bystřina (přírodní rezervace)
 Bystřina (Rovná) – zaniklá vesnice ve Slavkovském lese.

Název Bystřina má více vodních toků:

 Bystřina (přítok Rotavy) – pravostranný přítok Rotavy v okrese Sokolov
 Bystřina (přítok Rokytnice) – pravostranný přítok Rokytnice v okrese Cheb

Externí odkazy